Турско-кюрдския конфликт е въоръжен конфликт между турското правителство и бойци на Кюрдската работническа партия, която се бори за създаването на кюрдската автономия в Турция от 1984 година насам. Общия брой на жертвите към 2011 година е около 40 000 души.

Предпоставки 
С последиците за Османската империя по време на Първата световна война, през 1916 година Англия, Франция и Руската империя се споразумяват за подялбата на Кюрдистан. Четири години по-късно Севърския договор признава правото на кюрдите да създадат своя държава. С Лозанския договор през 1923 година между Турция, Англия и Франция, клаузите на Севърския са анулирани, а Кюрдистан е поделен между няколко държави.

Предистория 
През 1961 година започна кюрдски бунт в Ирак, като продължава с прекъсвания в продължение на десетилетия. Растежът на кюрдския национализъм довежда до появата през 1978 година на Кюрдската работническа партия (ПКК) – военна и политическа организация с марксистка ориентация.

Събития 
На 15 август 1984 година ПКК започва партизанска война в югоизточните провинции на Турция.

Жертви 

Войни на Турция
Граждански войни
История на Кюрдистан
Кюрдска работническа партия
Турски Кюрдистан